samica psa domowego, a także innych zwierząt z rodziny psowatych
 pejoratywna nazwa milicyjnej i policyjnej wersji samochodu Nysa i innych radiowozów
 suka – instrument muzyczny
 duży kołnierz opadający na plecy w sukmanie będącej elementem męskiego stroju krakowiaków wschodnich

Zobacz też 
 sukka (hebr. Suka) - szałas budowany z okazji święta Sukkot